El término romanista puede aludir:

 al especialista en Derecho romano;
 al seguidor del movimiento artístico del romanismo;
 al especialista en filología románica o lenguas romances;
 al especialista en historia y cultura de Roma.